Autopsie může být:
 vlastní zkušenost, vlastní poznání, vlastní názor
 pitva